Кондейша-а-Нова () — португальська власна назва.

Топоніми

Кондейша-а-Нова — муніципалітет.
 Кондейша-а-Нова (парафія)